Арыс (футбольный клуб):
 «Арыс» — футбольный клуб из одноимёного города.
 «Арыс» — название футбольного клуба «Туран» из города Туркестан в период в 2004—2020 годах (в 2002—2003: «Костуин»).